Tuner bezeichnet:

 ein Empfangsteil für Rundfunk- und Fernsehgeräte, siehe Tuner (Empfang)
 in der Elektrotechnik allgemein ein Anpassungsnetzwerk
 ein elektronisches Gerät zum Stimmen von Instrumenten, siehe Stimmgerät
 eine Person, die ein Fahrzeugtuning durchführt
 den friesischen Namen der dänischen Stadt Tønder.

Siehe auch: